Мона Бартель була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Антонія Лоттнер.

Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши Міхаелу Бузернеску з рахунком 4–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Одиночний розряд